Rovira, diverses persones amb aquest cognom
 Rovira o roureda, bosc on dominen els roures de diferents espècies

Toponímia 
 Barranc de la Rovira:
 Barranc de la Rovira (Bages), afluent de la Riera de Coaner (Bages)
 Barranc de la Rovira (Conques), corrent d'aigua que es forma al municipal d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Cinglera de la Rovira de Sant Amanç o Cinglera de la Rovira, és una cinglera del terme municipal de Monistrol de Calders, del Moianès
 la Rovira (Camprodon), muntanya de Camprodon (Ripollès)
 la Rovira (la Ferreria), indret de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 la Rovira (Santa Margarida i els Monjos), nucli de població de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
 la Rovira Roja, entitat de població de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès)
 Muntanya de la Rovira, serra de Bonastre (Baix Penedès)
 Puig d'en Rovira (Querol), muntanya de Querol (Alt Camp)
 Rasa de la Rovira, o Rasa del Clot del Cirer en la seva capçalera, torrent afluent de la Riera de Llanera Su (Solsonès)
 Rasa de la Rovira (Pinell), torrent afluent per l'esquerra de la Rasa de Torrent
 Roca Rovira, muntanya de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
 Rovira (Tolima), municipi de Colòmbia
 Serrat de la Rovira:
 Serrat de la Rovira (Montesquiu), serra de Montesquiu (Osona)
 Serrat de la Rovira (Sant Feliu Sasserra), serra de Sant Feliu Sasserra (Bages)
 Serrat de la Rovira (Sant Quirze de Besora), muntanya de Sant Quirze de Besora (Osona)
 Solella de la Rovira (Montmany de Puiggraciós), solana de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Turó de la Rovira (Barcelona), muntanya de Barcelona (Barcelonès)
 Turó de la Rovira (Sant Aniol de Finestres), muntanya de Sant Aniol de Finestres (Garrotxa)

Edificis 
 Ca n'Irene Rovira, casa de Mataró (Maresme)
 Cal Rovira:
 Cal Rovira (Calafell), casa al Baix Penedès
 Cal Rovira (Cercs), casa al Berguedà
 Cal Rovira (el Pla del Penedès), casa a l'Alt Penedès
 Cal Rovira (Sagàs), masia al Berguedà
 Cal Rovira (Torrelavit), casa a l'Alt Penedès
 Can Rovira:
 Can Rovira (Alella), casa al Maresme
 Can Rovira (Cornellà del Terri), masia al Pla de l'Estany
 Can Rovira (Igualada), casa a l'Anoia
 Can Rovira (Polinyà), casa al Vallès Occidental
 Can Rovira (Sant Hilari Sacalm), casa a la Selva
 Can Rovira (Sant Miquel de Campmajor), casa al Pla de l'Estany
 Can Rovira (Santa Oliva), casa al Baix Penedès
 Can Rovira (Subirats), masia a l'Alt Pededès
 Can Rovira (Vilajuïga), casa a l'Alt Empodrà
 Can Rovira (Vilobí d'Onyar), casa a la Selva
 Can Rovira de la Volta, casa de Jorba (Anoia)
 Can Rovira del Villar, casa de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)
 Casa dels Rovira, casa de Solsona (Solsonès)
 Casa forta de la Rovira, casa forta de Sant Hilari Sacalm (Selva)
 Casa Rovira:
 Casa Rovira (Cardona), edifici històric al Bages
 Casa Rovira (Piera) , edifici modernista a l'Anoia
 Casa Rovira (Sant Sadurní d'Anoia), edifici eclèctic de l'Alt Penedès
 Casa Santacana i Rovira, edifici de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
 Col·legis de la Rovira Roja, edifici de Sant Martí Sarroca (Alt Penedès)
 Edifici Universitat Rovira i Virgili, edifici del monumentalisme academicista de Tarragona
 Fàbrica Rovira, edifici del municipi d'Igualada (Anoia)
 La Rovira:
 La Rovira (Sant Joan les Fonts), mas prop de Begudà (Garrotxa)
 la Rovira (Avinyó), masia al Bages
 la Rovira (Espinelves), masia a Osona
 la Rovira (Gallifa), masia al Vallès Occidental
 la Rovira (la Cellera de Ter), casa a la Selva
 la Rovira (Moià), masia al Mioanès
 la Rovira (Montmany), masia al Vallès Oriental
 la Rovira (Pinell de Solsonès), masia al Solsonès
 la Rovira (Pinós), masia al Solsonès
 la Rovira (Rupit i Pruit), masia a Osona
 la Rovira (Sagàs), masia al Berguedà
 la Rovira (Sant Julià del Llor i Bonmatí), masia a la Selva
 la Rovira (Sant Pau de Segúries), masia al Ripollès
 la Rovira de Cerdans, masia de Sant Martí de Centelles (Osona)
 Mas Rovira (Seva), masia a Osona
 Mas Rovira (Vilamacolum), mas de Vilamacolum (Alt Empordà)
 Masoveria de la Rovira d'Avall, masia d'Espinelves (Osona)
 Rovira d'Avall, masia gòtica d'Espinelves (Osona)
 Rovira-sança, masia de Llobera (Solsonès)

 Miscel·lània 
 Botiga Rovira, botiga d'estil art déco d'Olot (Garrotxa)
 Carrer de Can Rovira, carrer originat al  a Subirats (Alt Penedès)
 Font d'en Rovira, font de Cervelló (Baix Llobregat)
 Jaciment arqueològic de la Plana de la Rovira, jaciment prehistòric de Pontons (Alt Penedès)
 Rovira de Sant Amanç, bosc de roures situat entre els termes de Calders i de Monistrol de Calders (Moianès)
 Sala Rovira, galeria d'art de Barcelona, inaugurada el 1942
 Túnels de la Rovira, dos túnels viaris paral·lels, construïts per passar sota el turó de la Rovira (Barcelona)
 Universitat Rovira i Virgili''', universitat pública catalana